Parchment steht für:
 Hansle Parchment (* 1990), jamaikanischer Leichtathlet
 Parchment (Michigan),  Ort im Kalamazoo County, USA